

Informatique 
 SRFI (en anglais « Scheme Requests for Implementation »), un effort de standardisation d'extensions au langage de programmation Scheme.

Sport 
 SRFI (en anglais « Squash Racquets Federation of India »),